Gran Turismo (auto), een autotypeaanduiding
 Gran Turismo (computerspelserie), een serie van computerspellen
 Gran Turismo (computerspel), het eerste spel uit bovenstaande reeks
 Gran Turismo (PSP), een computerspel van dezelfde reeks uit 2009